David Yost – attore statunitense
Ed Yost – inventore statunitense
Graham Yost – sceneggiatore canadese
Herbert Yost – attore statunitense
Michel Yost – clarinettista, compositore e insegnante francese
Nick Yost – cestista statunitense